Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O65.

Herreneinzel

Setzliste 
 Johan Croukamp (Champion, Gold)
 Henry Paynter (Finale, Silber)
 Per Dabelsteen (Viertelfinale)
 Carl-Johan Nybergh (Halbfinale, Bronze)
 Peter Emptage (1. Runde)
 Hubert Miranda (Halbfinale, Bronze)
 Hirohisa Toshijima (2. Runde)
 Christian Hansen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Yuriko Okemoto (Halbfinale, Bronze)
 Siew Har Hong (Finale, Silber)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Per Dabelsteen / Steen Adam Kioerbo (Viertelfinale)
 Peter Emptage / Graham Holt (Champions, Gold)
 Johan Croukamp /  Carl-Johan Nybergh (Halbfinale, Bronze)
 Sushil Kumar Patet / Surendra Singh Pundir (Halbfinale, Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Betty Bartlett / Eileen M. Carley (Champions, Gold)
 Sumiko Kaneko / Yuriko Okemoto (Finale, Silber)

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Christian Hansen / Gitte Attle Rasmussen (Finale, Silber)
 Peter Emptage / Betty Bartlett (Halbfinale, Bronze)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017